Manon Lescaut kan syfta på:

 Manon Lescaut (roman) – en roman från 1731 av Abbé Prévost
 Manon Lescaut (Auber) - en opera från 1856 av Daniel Auber, baserad på Prevosts roman
 Manon Lescaut (opera) – en opera från 1893 av Giacomo Puccini, baserad på Prevosts roman

Se även
 Manon (opera) – en opera från 1884 av Jules Massenet, baserad på Prevosts roman